Pasir Sakti (plaats), een plaats in Indonesië
Pasir Sakti (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing